

Patronyme 
Le patronyme Sonnet est une abréviation de Massonet, diminutif de Thomas.

Thomas Sonnet de Courval (1577-1627), poète satirique français ;
Ewa Sonnet (alias de Beata Kornelia Dąbrowska) (1985-), chanteuse et modèle de charme polonaise;
Nadeige Sonnet (1987-), joueuse de football belge ;
Philippe Sonnet (1964-), homme politique belge ;
Malika Sonnet (1980-), femme politique belge .

Informatique 
 Sonnet, logiciel de correction d'orthographe écrit pour KDE 4.

Musique 
 Sonnet, chanson du groupe britannique de Britpop The Verve, tirée de leur troisième album, Urban Hymns. Elle est sortie le .